A Supercopa Europeia de 1986 foi disputada entre FC Steaua Bucureşti e FC Dynamo Kyiv. O resultado da partida foi de 1-0.

Detalhes

Ligações externas

 UEFA Super Cup

1986